Wistinghausen steht für:

 Wistinghausen (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Wistinghausen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandrine von Wistinghausen (1850–1914/18), deutsch-baltische Landschaftsmalerin
 Almar von Wistinghausen (1904–1989), deutsch-baltischer Landwirt
 Anfissa Wladimirowna Wistingausen (* 1999), russische Schauspielerin
 Christian von Wistinghausen (1933–2008), deutscher Landwirt und Autor
 Friedrich Wilhelm von Wistinghausen (1777–1840), deutsch-baltischer Adelsmann, Kaufmann, Bürgermeister, Unternehmer und russischer Hofrat
 Henning von Wistinghausen (* 1936), deutscher Botschafter und Autor
 Karl Alexander von Wistinghausen (1826–1883), deutsch-baltischer Mediziner und russischer Kammerherr
 Kurt von Wistinghausen (1901–1986), deutsch-baltischer Verleger, Pfarrer und Autor
 Martin Wistinghausen (* 1979), deutscher Komponist
 Reinhold von Wistinghausen (1863–1939), deutsch-baltischer Mediziner und Mitbegründer der estnischen Ärztegesellschaft
 Rudolf von Wistinghausen (1905–1981), deutscher Diplomat
 Walter von Wistinghausen (1879–1956), deutsch-baltischer Schriftsteller und Schauspieler